Klaus Dethloff ist der Name folgender Personen:

* Klaus Dethloff (Philosoph) (1938–2017), deutsch-österreichischer Philosoph
 Klaus Dethloff (Physiker) (* 1950), deutscher Physiker und Hochschullehrer